Reicha () ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Reicha (1770–1836), tschechischer Komponist und Professor
 Joseph Reicha (1752–1795), böhmischer Musiker